Сезон 1993 стал для ЦСКА 2-м в Чемпионате России по футболу. Первый российский сезон сложился для команды относительно неплохо, но нужно было усилять состав. Был приобретен ряд игроков: Андрей Новосадов, Михаил Куприянов, вернулись Валерий Масалитин и Валерий Брошин. Но команда полностью провалилась: 9-е место в чемпионате, проигрыш в финале кубка страны, не вышли из несложной группы Лиги чемпионов.

Чемпионом во второй раз подряд стал московский Спартак.

События 
10 ноября два футбольных матча были проведены в аномальные морозы (рекорды первенств России по футболу в высшей лиги): «Крылья Советов» — ЦСКА (2:0 при температуре –20°С) и «Уралмаш» — КАМАЗ (4:1 при температуре –24°С)

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1992/1993

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 1993/1994

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 1994 году

Лига чемпионов 1992/1993

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1993
ЦСКА
ЦСКА